Az alábbi lista az országok tengerpartjainak hosszát adja meg.

A tengerpart-paradoxon  

A tengerpart-paradoxon a tengeri partszakasz hosszúságának pontos meghatározásával összefüggő paradoxon. Lényege, hogy a tengeri partszakasz hossza annak fraktál-jellege miatt nem határozható meg pontosan, csak a partvonalra képzeletben ráillesztett egyenes szakaszok hosszának összeadásával közelíthető. Azonban a közelítés minél pontosabb (azaz minél nagyobb felbontású, vagyis a ráillesztett szakaszok minél rövidebbek), a mért partvonalhossz annál nagyobb, vagyis bármily rövid partszakasz is elméletileg végtelen hosszúnak mérhető, ha a ráillesztett szakaszok hosszát a végtelenségig csökkentjük. Ezt a jelenséget először Lewis Fry Richardson, majd később részletesebben a fraktálelmélet híres szakértője, Benoît Mandelbrot írta le. A partvonalak hosszának meghatározását tovább nehezíti, hogy a természetes folyamatok (pl. a hullámzás és az árapály építő és romboló munkája) és az emberi beavatkozások következtében a tengerpart vonala folyamatosan változik. Azért, hogy a tengeri partszakasz hosszát mégis közelítőleg meg lehessen határozni, illetve egyes partszakaszok hosszát össze lehessen hasonlítani, különböző mérési, illetve közelítési módszertanokat dolgoztak ki. A tengerpart-paradoxon (pontosabban a parthossz mérésére és közelítésére kidolgozott eltérő módszerek) és a part vonalának folyamatos fizikai változása a fő okai annak, hogy az egyes országok tengerpartjainak hosszára különböző források eltérő értékeket adnak meg. Az alábbi táblázatban országonként két általánosan elfogadott forrás által megadott érték található.

Tengerparttal nem rendelkező országok 

A tengerparttal nem rendelkező országok azok az országok, amelyeknek nincs olyan határszakaszuk, amely a világtengerhez kapcsolódó tengeri partszakaszon fekszik.

Lista

Megjegyzések

Hivatkozások

Országlisták
Tengerpart